Варле́ () — французская фамилия.

 Варле, Габриель (Varlet, Gabriel; 1810—1867) — французский актёр.
 Варле, Жан Франсуа (Jean-François Varlet; 1764—1837) — деятель Великой французской революции, один из вождей «бешеных», активный деятель секции Прав человека.
 Варле, Шарль (прозванный Лагранж; 1639—1692) — французский актёр, друг Мольера, исполнитель главных ролей в его пьесах.

Примечания